Le premier mini-album enregistré par The Seatbelts pour l'anime Cowboy Bebop. Il est composé de plusieurs chansons de la série, y compris le générique de fin, The Real Folk Blues.

Pistes
 The Real Folk Blues - 6:17
Voix: Mai Yamane
Paroles: Yoko Kanno
 Odd Ones - 3:10
Par The Seatbelt's New York Musicians
 Doggy Dog - 3:16
 Cats on Mars - 2:45
Voix et paroles: Gabriela Robin
Clavier: Yoko Kanno
 Spy - 2:03
 Fantaisie Sign - 4:59
Voix et paroles: Carla Vallet
 Piano Bar 1 - 3:23
Piano: Mark Soskin
 Black Coffee (Bonus Track) - 3:14
Par The Seatbelt's New York Musicians

The Seatbelts
Cowboy Bebop